Bösig bezeichnet

 Bezděz (Bösig, 606 m), Berg in der Ralská pahorkatina, Tschechien
 Bezděkov (Trutnov) (Bösig), Grundsiedlungseinheit von Trutnov, Tschechien
 Bezděkov nad Metují (Bösig an der Mettau), Gemeinde in Tschechien
 Burg Bezděz (Burg Bösig), Burg auf dem Bezděz, Tschechien